Борщовский сельский совет — название административно-территориальных единиц:

Белоруссия 
 Борщовский сельсовет — сельский Совет в Добрушском районе Гомельской области.

Украина 
 Борщовский сельский совет — сельский совет в Кременецком районе Тернопольской области.
 Борщовский сельский совет — сельский совет в Изюмском районе Харьковской области.
 Борщовский сельский совет — сельский совет в Чугуевском районе Харьковской области.

См. также 
 Борщёвский сельсовет
 Борщовское сельское поселение
 Борщёвское сельское поселение